Rio Amana kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Maués-Açu, vattendrag, Amazonas, 
 Rio Amanã, vattendrag, Amazonas, 

Robotskapade Brasilienförgreningar